Resel steht für:
 eine Kurzform des weiblichen Vornamens Therese, siehe Therese (Vorname)
 Hans Resel (1861–1928), österreichischer Journalist und Politiker (SDAP)
 Werner Resel (* 1935), Cellist und Vorstand der Wiener Philharmoniker

Die Resel steht für:
 Die Resel, Erzählung der österreichischen Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach

Siehe auch:
 Resl
 Ressel